Віхоть — жмут соломи, сіна, клоччя старої тканини.
 Віхоть — устілка для взуття.
 Віхоть — українське прізвище.
 Андрій Віхоть — вокаліст і гітарист українського арт-рок-гурту «Конгрес».

Примітки